Verwundetenabzeichen kann sich beziehen auf:
Verwundetenabzeichen, deutsche militärische Auszeichnung ab 1918
Verwundetenabzeichen (1939), deutsche militärische Auszeichnung ab 1939
Verwundetenabzeichen (Bulgarien)

sowie 
Verwundetenauszeichnung zum Beispiel
Purple Heart (USA)
Ehrenabzeichen für Schwerkriegsverletzte (Italien)
Militärinvaliden-Abzeichen (Ungarn)

und
Verwundetenmedaille, darunter
Verwundetenmedaille (Kroatien)
Verwundetenmedaille (Österreich-Ungarn)

 siehe auch :Kategorie:Verwundetenauszeichnung